Aube (departement), een departement in Frankrijk
Aube (rivier), een rivier in Frankrijk

Aube (Moselle)
Aube (Orne)